El término Twink puede hacer referencia a:

 Twink, término del argot gay inglés que describe a hombres homosexuales jóvenes que apenas superan la mayoría de edad.
 Twink, comportamiento dentro de los videojuegos MMORPG en donde un jugador es desproporcionalmente superior al resto.
 Twink, personaje del videojuego Paper Mario.
 Twink (1944), músico inglés.